Dit is een lijst van planetoïden 18501-18600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (18501) Luria || 1996 OB || 16 juli 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (18502) - || 1996 PK1|| 11 augustus 1996 || G. R. Viscome
|-
| (18503) - || 1996 PY4|| 15 augustus 1996 || NEAT
|-
| (18504) - || 1996 PB5|| 15 augustus 1996 || NEAT
|-
| (18505) Caravelli || 1996 PG5|| 9 augustus 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (18506) - || 1996 PY6|| 15 augustus 1996 || R. H. McNaught, J. B. Child
|-
| (18507) - || 1996 QM1|| 18 augustus 1996 || K. A. Williams
|-
| (18508) - || 1996 RJ2|| 8 september 1996 || NEAT
|-
| (18509) Bellini || 1996 RB4|| 14 september 1996 || V. S. Casulli
|-
| (18510) Chasles || 1996 SN || 16 september 1996 || P. G. Comba
|-
| (18511) - || 1996 SH4|| 19 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18512) - || 1996 SO7|| 17 september 1996 || S. Otomo
|-
| (18513) - || 1996 TS5|| 7 oktober 1996 || T. B. Spahr
|-
| (18514) - || 1996 TE11|| 14 oktober 1996 || R. H. McNaught
|-
| (18515) - || 1996 TL14|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18516) - || 1996 TL29|| 7 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (18517) - || 1996 VG2|| 6 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18518) - || 1996 VT3|| 2 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18519) - || 1996 VH4|| 8 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18520) Wolfratshausen || 1996 VK4|| 6 november 1996 || N. Sato
|-
| (18521) - || 1996 VV5|| 14 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18522) - || 1996 VA6|| 15 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18523) - || 1996 VA7|| 2 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18524) Tagatoshihiro || 1996 VE8|| 6 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (18525) - || 1996 VO8|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18526) - || 1996 VB30|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18527) - || 1996 VJ30|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18528) - || 1996 VX30|| 2 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18529) - || 1996 WK3|| 28 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18530) - || 1996 XS1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18531) Strakonice || 1996 XM2|| 4 december 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (18532) - || 1996 XW2|| 3 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18533) - || 1996 XJ6|| 3 december 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (18534) - || 1996 XE12|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (18535) - || 1996 XQ13|| 9 december 1996 || Kleť
|-
| (18536) - || 1996 XN15|| 10 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18537) - || 1996 XH18|| 7 december 1996 || Spacewatch
|-
| (18538) - || 1996 XY18|| 6 december 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (18539) - || 1996 XX30|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18540) - || 1996 XK31|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18541) - || 1996 YA1|| 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18542) Broglio || 1996 YP3|| 29 december 1996 || A. Testa, F. Manca
|-
| (18543) - || 1997 AE || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18544) - || 1997 AA2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18545) - || 1997 AO2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18546) - || 1997 AP4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18547) - || 1997 AU5|| 7 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18548) Christoffel || 1997 AN12|| 10 januari 1997 || P. G. Comba
|-
| (18549) - || 1997 AD13|| 11 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18550) Maoyisheng || 1997 AN14|| 9 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18551) Bovet || 1997 AQ17|| 13 januari 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (18552) - || 1997 AM21|| 13 januari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (18553) Kinkakuji || 1997 AZ21|| 6 januari 1997 || N. Sato
|-
| (18554) - || 1997 BO1|| 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18555) Courant || 1997 CN4|| 4 februari 1997 || P. G. Comba
|-
| (18556) Battiato || 1997 CC7|| 7 februari 1997 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (18557) - || 1997 CQ11|| 3 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (18558) - || 1997 CO19|| 6 februari 1997 || T. Urata
|-
| (18559) - || 1997 EN2|| 4 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18560) Coxeter || 1997 EO7|| 7 maart 1997 || P. G. Comba
|-
| (18561) Fengningding || 1997 EY34|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (18562) Ellenkey || 1997 EK54|| 8 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (18563) Danigoldman || 1997 FC3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (18564) Caseyo || 1997 GO6|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (18565) Selg || 1997 GP35|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (18566) - || 1997 RS3|| 1 september 1997 || ODAS
|-
| (18567) Segenthau || 1997 SS4|| 27 september 1997 || Starkenburg
|-
| (18568) Thuillot || 1997 TL2|| 3 oktober 1997 || ODAS
|-
| (18569) - || 1997 UC11|| 26 oktober 1997 || T. Urata
|-
| (18570) - || 1997 VB6|| 9 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18571) - || 1997 WQ21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18572) Rocher || 1997 WQ22|| 28 november 1997 || ODAS
|-
| (18573) - || 1997 WM23|| 28 november 1997 || ODAS
|-
| (18574) Jeansimon || 1997 WO23|| 28 november 1997 || ODAS
|-
| (18575) - || 1997 WS31|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (18576) - || 1997 WA42|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (18577) - || 1997 XH || 3 december 1997 || ODAS
|-
| (18578) - || 1997 XP || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18579) Duongtuyenvu || 1997 XY6|| 5 december 1997 || ODAS
|-
| (18580) - || 1997 XN8|| 7 december 1997 || ODAS
|-
| (18581) Batllo || 1997 XV8|| 7 december 1997 || ODAS
|-
| (18582) - || 1997 XK9|| 4 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18583) Francescopedani || 1997 XN10|| 7 december 1997 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (18584) - || 1997 YB2|| 21 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18585) - || 1997 YE2|| 21 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18586) - || 1997 YD3|| 24 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18587) - || 1997 YR5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18588) - || 1997 YO9|| 25 december 1997 || NEAT
|-
| (18589) - || 1997 YL10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18590) - || 1997 YO10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18591) - || 1997 YT11|| 30 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (18592) - || 1997 YO18|| 24 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18593) Wangzhongcheng || 1998 AG11|| 5 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18594) - || 1998 BJ || 16 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (18595) - || 1998 BR1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (18596) Superbus || 1998 BA4|| 21 januari 1998 || V. S. Casulli
|-
| (18597) - || 1998 BE8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (18598) - || 1998 BH8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (18599) - || 1998 BK8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (18600) - || 1998 BK10|| 24 januari 1998 || F. B. Zoltowski|}

Planetoïdenlijsten